Oswego River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Oswego River (Ontariosee), Zufluss des Ontariosees, Bundesstaat New York
 Oswego River (Wading River), Nebenfluss des Wading River, Bundesstaat New Jersey